Las bicicletas son para el verano se puede referir a:
Las bicicletas son para el verano (1977), obra de teatro de Fernando Fernán Gómez;
Las bicicletas son para el verano (1984), película de Jaime Chávarri basada en el libro de Fernando Fernán Gómez;